Трипу́ра (типпе́ра) — один из коренных народов Бангладеш и штата Трипура (Индия). Общая численность — около 950 тыс. человек.

Этническая история и политическая организация 
Народ трипура предположительно относится к тибето-бирманской этнической группе и ведёт своё происхождение с верхних течений Янцзы и Хуанхэ. Предки трипура покинули Китай задолго до воцарения династии Суй. Ко времени миграции они являлись анимистами, и это делает возможным предположение, что переселение произошло до 65 году н. э., то есть до проникновения буддизма в Китай. Потоками переселенцев с северо-востока предки трипура постепенно заселяли территории нынешнего штата Трипура, повсеместно распространяя своё влияние. Укрепившись на этой земле, трипура создали собственное государство, пережившее расцвет в начале XVI века. Более двух тысячелетий, вплоть до присоединения к Индийскому Союзу в 1949 году, княжеством Трипура управляла местная династия Деббарма. В 1960-х годах народ вёл активную борьбу за признание автономии, которая имела итогом создание в 1972 году штата Трипура.

Язык 
Говорят на различных диалектах языка кокборок (один из двух официальных языков штата Трипура) подгруппы бодо центральной группы сино-тибетской семьи. По последним оценкам, число его носителей составляет 1 млн человек, которые проживают также в индийских штатах Ассам и Мизорам, в Бангладеш. Письменность основана на бенгальской графике.

Быт и культура 
Богатое культурное наследие племён трипура находит отражение в народных танцах, музыке, празднествах. Язык и традиции этого народа в высокой степени самобытны и отличны от диалектов и обычаев соседних племён.

Поселения 
Деревни трипура расположены по склонам холмов, вдоль берегов рек. Насчитывают от пяти до пятидесяти семей. Дома строятся на сваях в целях защиты от проникновения диких животных, основной строительный материал — бамбук.

Занятия 
Разводят птицу, мелкий домашний скот, буйволов в качестве тягловой силы. Основное занятие — пашенное орошаемое и подсечно-огневое земледелие.

Пища 
Традиционные блюда трипура значительно отличаются от пищи соседей. Трипура не придерживаются вегетарианства, основу их рациона составляют мясные блюда из свинины, баранины, телятины, курицы, рыбы, черепах, креветок, крабов, лягушек.

Одежда 
Мужчины носят белую или чёрную куртку, лунги и белый тюрбан, женщины оборачивают вокруг груди кусок ткани, надевают юбку из хлопковой или шёлковой ткани, покрывают плечи.

Социальная организация 
Практически полностью нарушены родовые отношения. Действует патрилинейный счёт родства, наследование осуществляется по принципу майората. Брачные поселения патрилокальные, в качестве калыма распространена двугодичная отработка за невесту.

Примечания

Ссылки 
 Tripura ;
 TwiPra ;
 Tripura Society’s Website ;
 Tippera на Ethnologue .

Народы Бангладеш
Народы Индии
Трипура